Марди́н (, , от сир. ܡܶܪܕܺܝܢ — «крепости») — город на юго-востоке Турции, столица одноимённой провинции. Известен архитектурными строениями в арабском стиле, а также своим расположением на скалистой местности с видом на северные равнины Сирии. Население состоит в основном из курдов и арабов, меньшинство — ассирийцы, турки и армяне.

Этимология 
В римский период сам город был известен как Марида (Мерида) и переводится из нео-арамейского языка как «крепости». Это слово было заимствованием из курдского (старокурдского) слова «mard» («мужчина»), точно также как и нео-арамейское слово «marde» («храбрый, «мужественный»). Это этимологически связано с курдскими племенами мардов, живших в Ахеменидской империи.

История 
На территории города имеются многочисленные церкви и монастыри, в том числе действующие, которые основаны ещё ранними сирийскими христианами. В 1394 году прилегающие земли были завоёваны монголами, в последующем переходят под контроль тюркских племён Ак-Коюнлу. В 1517 году город завоёван османами и вошёл в состав Османской империи. С 1923 года в составе Турецкой Республики.

Население 
Население города преимущественно курдское и арабское, со значительными общинами ассирийцев. Официальные данные переписи не фиксируют количество и долю граждан разных национальностей и религий, но исследование 2013 года показало, что около 49% населения города идентифицирует себя курдами и примерно столько же арабами. 

Город можно разделить на три части: 

 Старый Мардин, населенный преимущественно арабами с некоторыми курдскими и ассирийскими семьями.
 Трущобы, которые в основном населены курдами, избежавшими турецкого-курдского конфликта 1980-1990-х годов.
 Новый город, где живут самые богатые люди. 

Государственные служащие в основном турки и составляют меньшинство в городе. 

Согласно некоторым данным, в санджаке Мардин в 1878 году проживало 103 000 человек, из которых:

 курды — 37 000 (36 %)
 ассирийцы — 25 000 (24 %)
 армяне — 18 000 (17 %)
 арабы — 16 000 (14 %)
 турки — 7 000 (6 %)

По османским данным, в санджаке Мардин в 1914 году проживало 214 646 человек, из которых: 

 мусульмане — 163 515 (76 %)
 ассирийцы — 40 402 (19 %)
 армяне — 7 414 (3 %)
 другие — 3 315 (2 %)

В начале XX века здесь был проведен геноцид, направленный против армян и ассирийцев и курдов-езидов.

Город-побратим 
 Любляна, Словения, с 2003 года

В искусстве 
 Сыла. Возвращение домой — турецкий телесериал, в котором действие происходит в Мардине.
 Если бы я стал облаком — турецкий телесериал, съёмки которого, происходили в Мардине.
 Постучись в мою дверь - турецкий телесериал, главная героиня которого родом из Мардина.
 Ветреный - турецкий телесериал, действие которого происходит в Мардине (2019 год).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Администрация Мардина
 Новостной портал Мардина
 Гид и фотоальбом по городу
 L’arabe de Mardin

Города Турции
Районы Мардина